Pontificia Universidad Católica es el nombre de varias universidades hispanoamericanas:
 Pontificia Universidad, un tipo de universidad que forma parte de la estructura de la Iglesia Católica.

En Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
En Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En México, la Universidad Pontificia de México.
En Puerto Rico, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
En República Dominicana, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
En Argentina, la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.
En Bolivia, la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca.
En Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
En España, la Universidad Pontificia Comillas.
En España, la Universidad Pontificia de Salamanca.
En Brasil, la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais.
En Brasil, la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
En Brasil, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur.
En Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana.
En Italia, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino.
En Italia, la Pontificia Universidad Gregoriana.
En Italia, la Universidad Pontificia Salesiana.